Pucadelphys — вимерлий рід несумчастих метатерій. Рід містить один вид P. andinus. Скам'янілості Pucadelphys були знайдені в формації Santa Lucía в Тіупампі в Болівії.

Опис 
Pucadelphys був малим і, ймовірно, харчувався комахами. У нього був довгий хвіст, хоча на найкраще збережених скам'янілостях він був неповним. Цілком можливо, що хвіст був довшим (або принаймні таким же довгим, як) його тіло. Він розглядається як частково деревний і частково наземний. Можливо, був соціальним, оскільки разом знайдено понад 30 екземплярів.

Таксономія 
Філогенетичний аналіз 2016 року відновив Pucadelphys як члена метатерійної клади, включаючи спарассодонтів та інші південноамериканські таксони, але не сумчастих (які натомість ближчі до крейдяних північноамериканських видів). Філогенетичне дерево аналізу показано нижче.

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці палеоцену